Мохи́то () — коктейль на основе светлого рома и листьев мяты. Происходит с острова Куба, стал популярен в США в 1980-х. Коктейль входит в список «современной классики» международной ассоциации барменов (IBA) и классифицируется как лонг дринк.

Мохито традиционно состоит из четырёх ингредиентов: газированная вода, сахар, лайм и мята. Для охлаждения напитка в него добавляют колотый лёд. В алкогольный мохито добавляют пятый ингредиент — ром. В последнее время для ускорения приготовления коктейля вместо отдельных газировки и сахара используют различные сладкие напитки типа «Спрайт». В мохито комбинация сладкого и освежающего цитруса с мятой, которые, возможно, добавлялись в ром, чтобы «замаскировать» крепость последнего, сделала этот коктейль одним из самых популярных летних напитков. В некоторых отелях Гаваны в мохито добавляют также ангостуру.

История 
Авторство предшественника мохито, коктейля «Драк», приписывают английскому пирату Фрэнсису Дрейку. Тогда, в XVI веке, мяту и лайм в ром добавляли по двум причинам — они служили профилактикой болезней и заглушали плохой вкус некачественного рома.

Существует несколько версий появления мохито, самый ранний дошедший до наших дней рецепт мохито записан в барменском справочнике гаванского бара Sloppy Joe’s Bar в 1931 году.

О происхождении названия «мохито» есть несколько версий. Одна гласит, что слово происходит от  (мохо, mojito — уменьшительно) — соус мохо, распространённый на Кубе и Канарах, обычно в него входят чеснок, перец чили, паприка, лимонный сок, кориандр или тмин, шафран (пряность) или цветки сафлора, зелень, томат, вода.

Другая версия утверждает, что мохито — это изменённое «мохадито» (, уменьш. от mojado), что значит «слегка влажный».

Состав 
Рецепт коктейля по IBA
 45 мл светлого рома;
 6 веток перечной мяты;
 20 мл свежевыжатого сока лайма;
 2 чайные ложки белого сахара;
 газированная вода.

Листья мяты разминаются с сахаром и соком лайма, наполняют стакан дроблёным льдом, перемешивают, добавляют ром и содовую.

Коктейль подается в бокале хайбол (высокий стакан) с соломинкой, украшается долькой лайма и листками мяты.

Рецепт коктейля из справочника Филипа Грина «To Have and Have Another: A Hemingway Cocktail Companion»
 2 унции светлого рома;
 сок из 1 выжатого лайма;
 1 чайная ложка сахара;
 1—2 унции газированной воды,
 5 листьев мяты.
Приводя этот рецепт в своей книге о любимых коктейлях Эрнеста Хемингуэя, Филип Грин отмечает распространённое мнение, что мохито входил в их число. В качестве примера Грин упоминает хранящийся в рамке в Гаванском ресторане La Bodegita del Medio автограф писателя со словами: «Мой Дайкири в Флоридите, мой Мохито в Бодегите». При этом автор справочника выражает сомнение в том, что мохито был одним из любимых напитков писателя. Грин полагает, что для Хемингуэя, страдавшего сахарным диабетом, такой напиток был бы слишком сладким, а историк Брюстер Чемберлин с помощью почерковедческой экспертизы установил, что надпись в ресторане La Bodegita del Medio является подделкой.

Вариации 
В Перу есть разновидности мохито, которые готовятся с добавлением фруктов, таких как грейпфрут, называемый «Mojito de toronja», или с маракуйей, называемый «Mojito de maracuyá». Их подают во многих ресторанах, и эти добавленные ингредиенты улучшают коктейль и его оригинальный вкус. Некоторые другие фрукты входят в состав других рецептов мохито: груша, малина и апельсин.

Клубничный мохито включает в себя смешанную клубнику; в дальнейшем светлый ром заменяется джином, а сок лайма — лимонным соком, а также добавляется тоник.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт Международной ассоциации барменов 
 Коктейль Mojito на сайте IBA 
 Коктейль Mojito на сайте Барменской ассоциации России

Коктейли с ромом
Коктейли по алфавиту
Лонг дринк